Matres (lateinisch „Mütter“) steht für:
 Matronen, Muttergottheiten der römischen, germanischen und keltischen Religion

Matrés ist der Familienname von:
 José Maria Matrés Manso (* 1954), spanischer Diplomat

Siehe auch:
 Matres lectionis (Hilfszeichen)